Typ 111 steht für:

 Peugeot Typ 111, Automodell von Peugeot
 Sietas Typ 111, Containerschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 111, Automodell von Tatra, siehe Tatra Trucks #Geschichte

Abkürzung